Torben Andersen kan henvise til:
 Torben Andersen (bokser) (født 1951) – tidligere dansk professionel bokser
 Torben Andersen (musiker) – dansk keyboardspiller og harmonikaspiller
 Torben M. Andersen (født 1956) – dansk økonom og professor